Плюссюлье́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22244.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 105 км западнее Ренна, в 34 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 492 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 289 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 202 были экономически активными, 87 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 202 активных работали 185 человек (99 мужчин и 86 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 87 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-Селедан (XV век). Исторический памятник с 1926 года
 Крест на кладбище (XVII век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор